Никола́й Муса́тов:

 
 Мусатов, Николай Сергеевич (1937—1984) — советский самбист.